Esistono diversi santuari dedicati alla Madonna del Sasso.

Santuario della Madonna del Sasso – nel comune di Caldarola, provincia di Macerata
Santuario della Madonna del Sasso – nel comune di Orselina, Cantone Ticino, Svizzera
Santuario della Madonna del Sasso – nel comune di Pontassieve, provincia di Firenze
Santuario della Madonna del Sasso – nell'omonimo comune sul Lago d'Orta, provincia del Verbano-Cusio-Ossola